Municipio de Ash Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ash Grove (condado de Iroquois, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Iroquois.
 Municipio de Ash Grove (condado de Shelby, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Ash Grove (condado de Franklin, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Franklin.